USM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koh Samui (Thailandia)